

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rusocice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary
 Rusocice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów

Strony ujednoznaczniające